Крикливый — фамилия; имеет женскую форму Крикливая.
 Крикливый, Василий Васильевич (1915—1984) — капитан Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Крикливый, Вячеслав Леонидович — украинский танцор латиноамериканских танцев.
 См. также